Bet Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bet Islet, ö, Queensland,

Indien 

 Bet Shankhodhār (ö i Indien, Gujarat), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar